Групповая гонка среди женщин на Чемпионате Европы по шоссейному велоспорту прошла 8 августа 2018 года.  Дистанция составила 32,3 км. 

Чемпионкой Европы  в третий раз стала спортсменка из Нидерландов Эллен ван Дейк, показавшая время 41'39". На втором месте её соотечественница Анна ван дер Брегген   (+2"), на третьем -  велогонщица из Германии Трикси Воррак (+ 1'09").

Россиянка Анастасия Пляскина заняла 25-ое место (+ 4'37"), Маргарита Сырадоева заняла 27-ое место  (+ 5'12").

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту 2018 — индивидуальная гонка (мужчины) на сайтах статистики • FirstCycling • ProCyclingStat • Cyclingarchives